

Боулдер — місто, штат Колорадо
 Боулдер — місто, штат Монтана
 Боулдер — місто, штат Юта
 Боулдер — переписна місцевість, штат Вайомінг
 Боулдер — гірський хребет в Скелястих горах, у штаті Айдахо (США)